Diplodus — género de peixes cujo nome comum de muitas espécies é sargo
Diplodus sargus — sargo ou sargo-comum
Diplodus annularis — sargo-alcorraz,  com corpo acinzentado e ventre prateado
Diplodus vulgaris — sargo-safia, safia, sargueta ou choupa
Sargo-de-dentes — Archosargus probatocephalus; com corpo prateado com listras verticais escuras
Sargo-de-beiço — Anisotremus surinamensis; ou beiçudo, salema-açu ou prambu; 

Desambiguações de animais